Майкл Джей Поллард (; 30 мая 1939, Нью-Джерси — 20 ноября 2019, Лос-Анджелес) — американский актёр. Наиболее известен по роли К. У. Мосса в криминальной драме «Бонни и Клайд», за которую был номинирован на премию «Оскар».

Ранние годы 
Родился в 1939 году в городке Пассейик (Нью-Джерси). Родители будущего актёра, Майкл Джон Поллак и Соня Дубанович, поляки по происхождению. Своё профессиональное обучение он проходил в актёрской студии в Нью-Йорке.

Карьера 
Поллард дебютировал на экране в 1959 году, сыграв эпизодическую роль в телесериале «Альфред Хичкок представляет» (6-я серия 5-го сезона «Подарок на годовщину»). Также он изобразил Гомера МакКоули в телевизионной адаптации романа Уильяма Сарояна «Человеческая комедия». В полнометражном кино Майкл впервые появился в 1962 году, когда сыграл в фильме Мартина Ритта «Приключения молодого человека», где его партнёрами были Ричард Беймер, Дайан Бэйкер и Коринн Кальве.

Роль в фильме «Бонни и Клайд», снятом Артуром Пенном, впоследствии обретшим статус культового, принесла Полларду всемирную известность, номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана и премию BAFTA cамому многообещающему новичку. В тот же год он отметился интересной работой в комедии Карла Райнера «Выход со смехом».

В 1972 году актёр сыграл главную роль Билли Кида в вестерне Стэна Дрэготи «Маленький грязный Билли». В 1980 году на экраны вышел основанный на реальных событиях фильм Джонатана Демми «Мелвин и Говард». Дважды Поллард снялся у Андрея Кончаловского — «Танго и Кэш» и «Одиссея».

Со временем Поллард стал играть всё более однообразные роли, начинающие надоедать и зрителям, и самому актёру. В 2000-е годы его профессиональная активность снижается.

Личная жизнь 
С 1961 по 1969 годы был женат на актрисе Бет Хоуланд. В этом браке у супругов родилась дочь Холли.

Умер 20 ноября 2019 года от сердечного приступа в Лос-Анджелесе, штат Калифорния в возрасте 80 лет.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Актёры телевидения США
Родившиеся в Пассейике (Нью-Джерси)